21 Pułk Ułanów im. Cesarza Wilhelma II (3 Saksoński) – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 października 1905; garnizon: Chemnitz; przydział w 1914: XIX Korpus Armii Niemieckiej 
 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich – pułk kawalerii polskiej